Gerbergasse steht für:

 Gerbergasse (Basel), eine Straße in Basel, Schweiz
 Gerbergasse (Bozen), eine Straße in Bozen, Südtirol
 Gerbergasse 18, eine historisch-politische Zeitschrift aus Thüringen